Slovinci (narod), maleni zapadnoslavenski narod.
Slovinci (Sunja), naselje u Hrvatskoj općini Sunja.